Джрашен () — села у Вірменії:

 Джрашен (Арарат) — у марзі (області) Арарат.
 Джрашен (Армавір) — у марзі Армавір.
 Джрашен (Лорі) — у марзі Лорі.

 Верін Джрашен — у марзі Котайк.